Ни́жний Ломо́в:

 Нижний Ломов — город в Пензенской области России, административный центр Нижнеломовского района.
 Нижний Ломов — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.